ТОМ Голомазова (Творческое объединение мастерских Сергея Голомазова) — театр, созданный в 2014 году выпускниками мастерских заслуженного деятеля искусств России, профессора Сергея Голомазова. Художественный руководитель театра — Сергей Голомазов. Председатель Театрального Союза ТОМ Голомазова — Вера Бабичева. Продюсер ТОМа Голомазова — Дарья Шитикова.

История создания 
ТОМ Голомазова создан выпускниками и учениками мастерской профессора Сергея Голомазова, которую он уже много лет возглавляет в ГИТИСе. Сергей Голомазов выпустил уже пять мастерских (2002, 2006, 2010, 2014 и 2018 годы), в 2014 набрал пятую мастерскую (совместную с Павлом Осиповичем Хомским). 23 сентября 2014 года в Театральном центре «На Страстном» состоялось открытие ТОМа Голомазова.

Спектакли 
В репертуаре театра спектакли:

 «Волки о овцы»* (А. Н. Островский). Руководитель постановки — Сергей Голомазов; режиссёр — Тарас Белоусов; сценография — Сергей Голомазов, Тарас Белоусов.
Гран-при X Фестиваля «Твой шанс».
 «123 сестры» (А. П. Чехов). Постановка — Сергей Голомазов и Вера Бабичева; сценография и музыкальное оформление — Сергей Голомазов.
Диплом I степени VI-го международного молодёжного театрального фестиваля «Апарт» (г. Санкт-Петербург).
 «Княжна Марья» (по роману Л. Н. Толстого «Война и мир»). Режиссёр и автор инсценировки — Сергей Посельский; музыка — Ави Беньямин (Израиль).
Лауреат VI-го международного молодёжного театрального фестиваля «Апарт» (г. Санкт-Петербург);
Премия имени Народного Артиста СССР М. И. Царева «За успешное постижение актерской профессии»;
Премия «Золотой лист» за лучшую женскую роль — Юлиана Сополёва.
 «Особые люди» (по мотивам одноименной пьесы Александра Игнашева). Художественный руководитель постановки Сергей Голомазов; автор переработки и режиссёр спектакля — Артемий Николаев; авторы проекта Екатерина Дубакина и Артемий Николаев.
 «Мещане. Попытка прочтения»' (эскиз по пьесе Максима Горького «Мещане»). Режиссёр Сергей Голомазов ; Гран-при XIV фестиваля «Твой шанс»;
Лучшая мужская роль на Международном Фестивале во ВГИКе (2017 г.) — Артём Губин;
Лучшая женская роль Фестиваль во ВГИКе (2017 г.) — Марика Шмуксте;
Лучшая мужская роль на Фестивале «Виват, театр!» (г. Тамбов) — Илья Антоненко ;
 «Shopping&Fucking» ((по мотивам пьесы Марка Равенхилла, перевод Арсения Свинцова); Художественный руководитель постановки — Сергей Голомазов; режиссёр — Тарас Белоусов

Награды и достижения 
 Гран-при X Фестиваля «Твой шанс» за спектакль «Волки и овцы» (по пьесе А. Н. Островского. Режиссёр С.Голомазов).
 Диплом I степени VI-го международного молодёжного театрального фестиваля «Апарт» (г. Санкт-Петербург) за спектакль «123 сестры» (А. П. Чехов. Режиссёр С.Голомазов).
 Лауреат VI-го международного молодёжного театрального фестиваля «Апарт» (г. Санкт-Петербург) — спектакль «Княжна Марья» (Л. Н. Толстой. Режиссёр С. Посельский).
 Премия имени Народного Артиста СССР М. И. Царева «За успешное постижение актерской профессии» за спектакль «Княжна Марья» (Л. Н. Толстой. Режиссёр С. Посельский).
 Премия «Золотой лист» за лучшую женскую роль — Юлиана Сополёва, роль Княжны Марьи. Спектакль «Княжна Марья» (Л. Н. Толстой. Режиссёр С. Посельский).

Площадки 
Спектакли ТОМа Голомазова играются в московских театрах:

 Спектакль «Особые люди» в театре на Малой Бронной.
 Спектакль «Мещане. Попытка прочтения» в театральном центре «На Страстном»
 Спектакль «Shopping&Fucking» в театральном центре «На Страстном»
 Спектакль «Волки и овцы» в Театральном центре «На Страстном»;
 Спектакли «Княжна Марья» и «123 сестры» в Учебном театре ГИТИСа;

Ссылки 
 Официальный сайт ТОМа Голомазова.
 Спектакли ТОМа Голомазова.
 Статья на портале Милосердие.ру
 Журнал «Театрал»
 Новостной выпуск телеканала ОТР
 Канал ТОМа Голомазова на YouTube
 ТЦ на Страстном: Волки и овцы
 Театр ГИТИСа
 Коммерсант.ру
 Отзыв о спектакле «Волки и овцы»
 Интервью Веры Бабичевой — Об открытии ТОМа

Драматические театры Москвы
Театры по алфавиту
Театры, основанные в 2014 году